Сватош — фамилия. Известные носители:
 Сватош, Зенон Францевич (1886—1949) — российский и советский учёный-зоолог, один из основателей Баргузинского заповедника.
 Сватош, Марек (1982—2016) — словацкий хоккеист.
 Сватош, Фердинанд (1894—1974) — австрийский футболист и тренер.